Esistono più comuni francesi con questo nome

Cintray – Eure
Cintray – Eure-et-Loir